Дми́трий Алексе́евич Тара́сов (, СССР) — российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России.

Биография 
Воспитанник московских СДЮШОР «Трудовые резервы» (первый тренер — Сергей Анатольевич Белкин) и «Спартак» (тренер — Анатолий Федосеевич Королёв). В 2004—2005 годах сыграл 50 матчей (забил 4 мяча) за команду «Спартака» в турнире дублёров. По окончании контракта со «Спартаком» перешёл в «Томь», где отыграл 3 сезона.

В чемпионате 2009 года Тарасов сыграл за «Москву» 25 матчей и забил 2 гола. Был приглашён главным тренером национальной сборной Гусом Хиддинком на один из сборов команды. После окончания чемпионата подписал трёхлетний контракт с московским «Локомотивом». По словам футболиста, ключевую роль в его переходе в «Локо» сыграли личная заинтересованность главного тренера Юрия Сёмина и желание прогрессировать в профессиональном плане. 26 ноября 2009 года Тарасову было присвоено звание Мастер спорта России. Свой первый гол за «Локомотив» Тарасов забил 4 апреля 2010 года в ворота «Динамо» Москва.

Постоянным игроком основы и вице-капитаном команды стал при хорватском тренере Славене Биличе, играя в центре полузащиты в паре с Яном Тигоревым. Наибольшего прогресса достиг в сезоне 2013/14 при Леониде Кучуке, став одним из лучших центральных полузащитников чемпионата России. Поэтому вскоре был вызван в национальную сборную. 15 ноября 2013 года дебютировал за сборную России, выйдя на замену в матче против сборной Сербии. 19 ноября забил свой первый гол за сборную в ворота сборной Южной Кореи, этот гол оказался победным для сборной России.

Зимой 2014 года получил тяжёлую травму ноги, из-за которой пропустил остаток сезона и упустил шанс поехать на чемпионат мира в Бразилию. Возвратился на поле только в следующем сезоне 2014/15, который получился неудачным из-за постоянных травм и дисквалификаций.

16 февраля 2016 года после первой игры 1/16 финала Лиги Европы между турецким «Фенербахче» и московским «Локомотивом» Тарасов снял игровую футболку, под которой оказалась майка с изображением российского президента Владимира Путина и надписью «самый вежливый президент». Комитет УЕФА по этике открыл дело против московского «Локомотива» из-за нарушения пункта регламента соревнований УЕФА, который запрещает игрокам показывать политические или религиозные лозунги и заявления, а также рекламу. 23 сентября 2018 года в матче 8 тура РПЛ против «Зенита» Дмитрий вышел на замену и спустя 4 минуты, получив 2 жёлтые карточки, был удалён.

В последнем туре в матче «Локомотив» — «Уфа» получил травму колена, после чего был унесён с поля на носилках. 20 июня 2019 года был прооперирован в Риме. Позже генеральный директор «Локомотива» на встрече с болельщиками заявил, что клуб не намерен оплачивать операцию Тарасова, так как он не получил на неё разрешение от клуба. В конце августа стало известно, что Тарасов обратился в РФС с просьбой взыскать со своей бывшей команды € 12 тыс., потраченные на операцию. Палата по разрешению споров РФС вынесла решение в пользу Тарасова.

Летом 2019 года покинул «Локомотив» в связи с окончанием контракта. В трансферное окно не смог найти клуб. Оставшись без клуба, поддерживал форму в составе московского «Динамо». 13 января 2020 года отправился на сборы вместе с ФК «Рубин». 18 февраля официально стал игроком казанского клуба, подписав контракт до конца сезона 2019/2020. 21 февраля спустя 3 дня после подписания контракта, на заключительной тренировке последнего сбора получил тяжёлый перелом левой малоберцовой кости. На следующий день 22 февраля получил поддержку от клуба и игроков. На товарищеский матч с «Шерифом» игроки вышли в специальных футболках, на которых было написано «Дима, выздоравливай! Мы с тобой!»

В результате паузы в чемпионате России из-за пандемии коронавируса успел восстановиться после тяжёлой травмы и 5 июля 2020 года в матче против ФК «Оренбург» провёл свой первый официальный матч за Рубин. До этого не выходил в официальных матчах более года. В матчах Дмитрий в основном выходил на замену, часто занимая позицию центрального защитника. По завершении сезона продлил контракт с клубом до конца 2020 года. 22 ноября 2020 в матче против «Ростова» Тарасов впервые вышел на поле в стартовом составе, В декабре 2020 стало известно, что футболист не входит в планы тренерского штаба, и контракт с ним на 2021 год продлён не будет.

В начале 2021 года появилась информация, что Тарасов вошёл в состав любительского клуба «Сахалинец» (Москва). Однако позже стало известно, что клуб и футболист не смогли договориться по поводу заработной платы.

22 мая 2021 года вместе с Егором Титовым сыграл за «Аэрозоль» в матче первенства Тульской области против «Химика». Встреча команд из Новомосковска завершилась победой «Химика» со счётом 2:1. Тарасов вышел в стартовом составе и был заменён в добавленное судьёй время.

30 июля 2021 года Дмитрий Тарасов проводил прямой эфир в своём инстаграме, где общался с подписчиками и отвечал на их вопросы. Во время трансляции спортивный директор московского клуба «Велес» из ФНЛ пригласил Тарасова на базу команды в Домодедово, чтобы обсудить условия возможного контракта. В этот же день Тарасов приехал на базу и подписал контракт сроком на год. На следующий день дебютировал за новую команду, выйдя на поле на 63-й минуте в матче против «Томи». 29 августа забил дебютный гол за «Велес» в ворота «Акрона», который посвятил своей беременной жене.

19 октября 2021 года объявил о приостановке спортивной карьеры в связи со скорым рождением 3 ребёнка. Через 4 дня стал игроком любительского футбольного клуба «На Нпорте», в котором выступают популярные артисты, музыканты и блогеры. 22 августа 2022 года вместе с рэпером T-killah объявил о создании медийной футбольной команды «Родина Медиа», заявившейся на второй сезон Медийной футбольного лиги. Клуб дошёл до финала, проиграв действующему чемпиону 2DROTS. Также 11 сентября команда выиграла турнир Liga Bloggers Cup.

Достижения 
 «Локомотив»
 Чемпион России: 2017/18
 Серебряный призёр чемпионата России: 2018/19
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2013/14
 Обладатель Кубка России: 2014/15, 2016/17, 2018/19

Статистика

Клубная

Матчи за сборную 

Итого по официальным матчам: 8 матчей / 1 гол; 5 побед, 3 ничьи, 0 поражений.

Вне футбола 
Увлекается пением. За свою жизнь выпустил три песни: «Все для тебя» (дуэт с Ольгой Бузовой), «Моя» (посвящённая второй жене Ольге Бузовой), «С днём рождения» (Анастасии Костенко). Песня «Моя» долгое время занимала второе место в рейтинге Itunes, уступая только «Экспонату» группы «Ленинград». Принял участие в клипе T-Killah «Тату Россия», посвящённой удачному выступлению сборной России на ЧМ 2018.

В декабре 2021 исполнил главную роль в клипе «Эйфория» певицы Margo.

Личная жизнь 
Первая жена (с 2008 по 2012) — Оксана Пономаренко, в 2009 году у пары родилась дочь Ангелина.

Вторая жена — Ольга Бузова (свадьба — 26 июня 2012, развод — 30 декабря 2016).

Третья жена — модель Анастасия Костенко. Есть две дочери — Милана (10 июля 2018) и Ева (5 февраля 2020), а также сын Алексей (29 октября 2021).

Почти все своё свободное время проводит с детьми от третьего брака.

Примечания

Ссылки 

 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной России по футболу
Мастера спорта России
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Велес»